Csehország
 Luby, település a Chebi járásban
 Dolní Luby, Luby településrésze a Chebi járásban
 Horní Luby, Luby településrésze a Chebi járásban
 Luby, Chyše településrésze a Karlovy Vary-i járásban
 Luby, Klatovy településrésze a Klatovyi járásban